La selección de rugby 7 de Kenia es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores), a veces se denomina simplemente Kenia VII diferenciándose de la selección de 15.

Palmarés 

 Africa Cup Sevens (3): 2013, 2015, 2019

 Serie Mundial
 Seven de Singapur (1): 2016

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no participó
 Hong Kong 1997: no participó
 Mar del Plata 2001: 19º puesto
 Hong Kong 2005: 19º puesto
 Dubái 2009: 3º puesto
 Moscú 2013: 4º puesto
 Estados Unidos 2018: 16º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 12° puesto

Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: fase de grupo
 Mánchester 2002: semifinal de Bowl
 Melbourne 2006: 7º puesto
 Delhi 2010: semifinal de Plata
 Glasgow 2014: cuartofinalista
 Gold Coast 2018: 8º puesto
 Birmingham 2022: 7º puesto

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: 11º puesto
 Tokio 2020: 9º puesto

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 22º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 00-01: 19º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 01-02: 16º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 02-03: 10º puesto (12 pts)
 Serie Mundial 03-04: 11º puesto (8 pts)
 Serie Mundial 04-05: 10º puesto (6 pts)
 Serie Mundial 05-06: 9º puesto (13 pts)
 Serie Mundial 06-07: 11º puesto (22 pts)
 Serie Mundial 07-08: 7º puesto (38 pts)
 Serie Mundial 08-09: 6º puesto (64 pts)
 Serie Mundial 09-10: 8º puesto (56 pts)
 Serie Mundial 10-11: 9º puesto (16 pts)
 Serie Mundial 11-12: 12º puesto (40 pts)
 Serie Mundial 12-13: 4º puesto (99 pts)
 Serie Mundial 13-14: 7º puesto (84 pts)
 Serie Mundial 14-15: 13º puesto (46 pts)
 Serie Mundial 15-16: 7º puesto (98 pts)
 Serie Mundial 16-17: 12º puesto (63 pts)
 Serie Mundial 17-18: 8º puesto (104 pts)
 Serie Mundial 18-19: 13º puesto (37 pts)
 Serie Mundial 19-20: 12º puesto (35 pts)
 Serie Mundial 20-21: 3º puesto (34 pts)
 Serie Mundial 21-22: 12.º puesto (49 pts)
 Serie Mundial 22-23: en disputa

Véase también 

 Kenya Rugby Union
 Selección de rugby de Kenia
 Selección juvenil de rugby de Kenia
 Selección femenina de rugby de Kenia
 Selección femenina de rugby 7 de Kenia

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Kenia
Rugby 7
Kenia